Sanddorf ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Bruchhof-Sanddorf, Stadtteil der Kreisstadt Homburg im Saarland
 Sanddorf, Name der polnischen Stadt Wdzydze Kiszewskie von 1942 bis 1945
 Sanddorf, deutscher Name von Hradiště na Písku, Tschechien
 Schuschara-Sanddorf, deutsche Bezeichnung der serbischen Stadt Šušara

Siehe auch:
 Sandorf
 Šandorf